Rethen bezeichnet

Rethen (Leine), Ortsteil von Laatzen, Niedersachsen
Rethen (Vordorf), Ortsteil von Vordorf, Niedersachsen

 mittelalterliche Schreibweise von Reden (Adelsgeschlecht)